Ligat ha’Al 2004/2005 (hebr. ליגת העל albo zwana Izraelską Ekstraklasą) – była 6. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Izraelu pod tą nazwą. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 21 sierpnia 2004 do 28 maja 2005 rozegrały 33 kolejki  meczów.  
Maccabi Hajfa zdobył drugi tytuł z rzędu, a dziewiąty w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 Ligat ha’Al 2004/2005 - rsssf
 Ligat ha’Al 2004/2005 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ligat ha’Al 
 Oficjalna strona IFA 

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Izraelu
2004 w Izraelu
2005 w Izraelu